Иовиан:

 Флавий Клавдий Иовиан — римский император в 363—364 гг.
 Иовиан — римский чиновник середины IV века н. э., один из кандидатов в императоры в 363 году.